Budwig ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Budwig (1908–2003), deutsche Chemikerin
 Monty Budwig (1929–1992), US-amerikanischer Jazzbassist